Роландас Казлас (; род. 11 мая 1969 года, Молетай, Литва) — литовский актёр театра и кино, а также театральный режиссёр. Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2009).

Биография 
В 1987 году окончил среднюю школу города Молетай. В 1991 году окончил Литовскую академию музыки и театра. С 1993 по 2007 год являлся актёром Государственного молодёжного театра Литвы. В настоящее время актёр и режиссёр Национального драматического театра Литвы. Роландас Казлас - актёр комик. Имеет ряд наград за театральные работы. К примеру, такие, как «Золотой сценический крест», «Фортуна» и другие.

В 2014 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Литвой».

Фильмография

Ссылки 
 
 Роландас Казлас  на сайте КиноПоиск

Актёры Литвы
Актёры XX века
Актёры XXI века
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Литвой»